Углего́рск — топоним.

Населённые пункты

Россия 
 Углегорск — прежнее название города и закрытого административно-территориального образования Циолковский в Амурской области.
 Углегорск — город в Сахалинской области, центр Углегорского района.

Украина 
 Углегорск — город в Бахмутском районе Донецкой области.

Порт 
 Углегорск — морской порт в Сахалинской области России.

См. также 
 Углегорский
 Углегорский муниципальный район
 Углегорский троллейбус
 Углегорский трамвай